Armeni (modeontwerpster), pseudoniem van Anna Tovmasjan (1972), is een Armeens modeontwerpster die werkzaam is in Nederland
Armeni (Kreta), een dorp in de gemeente Apokoronas op het Griekse eiland Kreta